Herwig ist ein männlicher Vor- und Nachname und stammt aus dem Althochdeutschen (zusammengesetzt aus den Begriffen „heri“ = Heer und „wig“ = Kampf). Als Vorname ist Herwig besonders in Österreich anzutreffen.

Vorname 

 Herwig von Meißen († um 1118), Bischof von Meißen
 Herwig Ahrendsen (* 1948), ehemaliger deutscher Handballspieler
 Herwig Barthes (* 1971), deutscher Jazzmusiker (Trompete und Flügelhorn)
 Herwig Bartels (1934–2003), deutscher Diplomat
 Herwig Birg (* 1939), deutscher Bevölkerungswissenschaftler
 Herwig Blankertz (1927–1983), deutscher Pädagoge
 Herwig Büchele (* 1935), österreichischer Theologe und Autor
 Herwig Ebner (1928–2010), österreichischer Historiker
 Herwig Friedag (1921–2012), deutscher Journalist und Verbandsfunktionär
 Herwig Friesinger (* 1942), österreichischer Prähistoriker
 Herwig Görgemanns (* 1931) ist ein deutscher Altphilologe
 Herwig Gössl (* 1967), deutscher Theologe und römisch-katholischer Bischof
 Herwig Gradischnig (* 1968), österreichischer Jazzsaxophonist
 Herwig Gückelhorn (* 1930), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Journalist und Publizist
 Herwig Guratzsch (* 1944), deutscher Kunsthistoriker
 Herwig Haase (* 1945), deutscher Wissenschaftler und CDU-Politiker
 Herwig Haidinger (* 1954), hochrangiger österreichischer Polizeibeamter, von 2002 bis 2008 Direktor des österreichischen Bundeskriminalamts
 Herwig Hamperl (1899–1976), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Herwig Hauser (* 1956), österreichischer Mathematiker
 Herwig Hösele (* 1953), österreichischer Publizist und ehemaliger Politiker (ÖVP)
 Herwig Karl (* 1972), österreichischer Fußballspieler und Polizeibeamter
 Herwig Karzel (1925–2001), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Herwig Kipping (* 1948), deutscher Spielfilmregisseur und Drehbuchautor
 Herwig Knaus (1929–2020), österreichischer Musikwissenschaftler und Publizist
 Herwig Kogelnik (* 1932), austroamerikanischer Physiker
 Herwig Lenau (1926–2010), österreichischer Theaterintendant
 Herwig Maehler (1935–2021), deutscher Klassischer Philologe und Papyrologe
 Herwig Mitteregger (* 1953), österreichischer Musiker
 Herwig Nachtmann (* 1940), österreichischer Verleger und Rechtsextremist
 Herwig van Nieuwland (* 1952), deutscher Richter
 Herwig Paretzke (* 1944), deutscher Strahlenphysiker
 Herwig Reiter (* 1941), österreichischer Dirigent und Komponist
 Herwig Schirmer (1938–2021), deutscher Jurist und Beamter im Gesundheitswesen
 Herwig Schopper (* 1924), deutscher Physiker
 Herwig Seeböck (1939–2011), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Kabarettist
 Herwig van Staa (* 1942), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Herwig Strobl (1940–2019), österreichischer Komponist, Schriftsteller und Straßenmusikant
 Herwig Sturm (* 1942), evangelisch-lutherischer Theologe
 Herwig Walter (1911–1986), deutscher Schauspieler

 Herwig Wolfram (* 1934), österreichischer Mediävistik-Professor
 Herwig Zamernik (* 1973), österreichischer Musiker, Mixer, Tontechniker und Produzent
 Herwig Zens (1943–2019), österreichischer Maler und Kunstpädagoge
 Herwig Zöttl (* 1972), österreichischer Politiker (FRITZ)

Familienname 
 Adalbert Herwig (1901–1961), deutscher Reichstagsabgeordneter der NSDAP
 Carl Herwig (1802–1863), Landrat im Kreis Pyrmont
 Christian Philipp Herwig (1738–1781), deutscher Mediziner
 Conrad Herwig (* 1959), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Curt Herwig († 1953), deutscher Bühnenbildner, Schauspieler, Spielleiter und Intendant
 Franz Herwig (1880–1931), deutscher Schriftsteller und Kritiker
 Friedrich Herwig (1856–1920), Gymnasialprofessor und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Friedrich Christian Herwig (1797–1871), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Hedda Herwig (1944–2015), deutsche Politikwissenschaftlerin und politische Philosophin
 Henriette Herwig (* 1956), deutsche Germanistin
 Holger H. Herwig (Holger Heinrich Herwig; * 1941), kanadischer Militärhistoriker
 Johannes Herwig-Lempp (* 1957), deutscher Hochschullehrer, Buchautor, Familientherapeut, Supervisor und Fortbilder
 Karl Herwig (1895–1967), NS-Kriegsverbrecher und SS-Oberführer
 Malte Herwig (* 1972), deutscher Journalist, Autor und Literaturkritiker
 Malte Herwig (Basketballspieler) (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Otto Herwig (1852–1926), deutscher Mediziner
 Paul Herwig (* 1970), deutscher Schauspieler
 Siegfried Herwig (1871–1933), deutscher Offizier, Gutsverwalter und Abgeordneter
 Susanne Herwig (* 1969), deutsche Fernsehmoderatorin, Journalistin, Filmemacherin und Autorin, siehe Susanne Wieseler
 Theodor Herwig (1768–1827), deutscher Pfarrer und Politiker
 Ulrike Herwig (* 1968), deutsche Autorin, siehe Ulrike Rylance
 Ursula Herwig (1935–1977), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Walther Herwig (1838–1912), preußischer Verwaltungsjurist und Ozeanograph

Siehe auch 
 Liste von Schiffen mit dem Namen Walther Herwig
 Walther Herwig III, deutsches Fischereiforschungsschiff

Familienname
Männlicher Vorname
Deutscher Personenname